Рафаэль Маркес Луго (; родился 2 ноября 1981 года в Мехико, Мексика) — мексиканский футболист, нападающий. Выступал за сборную Мексики.

Клубная карьера 
Маркес Луго дебютировал в «УНАМ Пумас» в Апертуре 2000 года, один раз выйдя на замену. В течение следующих двух лет Рафаэль играл редко из-за высокой конкуренции. За время проведенное в составе «пум», он сыграл 38 матчей и забил 9 голов. В 2003 году Маркес Луго перешёл в «Хагуарес Чьяпас», но и в новой команде не добился особого успеха, всего 3 гола в 31 матче. По окончании сезона он присоединился к «Монаркас Морелия». В рядах «персиков», Рафаэль вырос в настоящего бомбардира. В Клаусуре 2003 он забил 7 голов в 13 матчах, в Апертуре 2004 отличился 11 раз в 16 играх, а в Клаусуре 2005 добавил ещё 6 мячей.

11 июня 2007 года Маркес Луго вместе с партнером по команде Луисом Рейем, были отданы в аренду в «Пачуку». 4 августа в матче против «Эстудиантес Текос» Рафаэль забил свой первый гол за новую команду.

В начале 2008 года Луго перешёл в «Эстудиантес Текос». 26 января в поединке против «Гвадалахары» он забил свой первый гол за «текос». По окончании сезона Рей и Маркес Луго вновь были отданы в аренду в «Пуэблу». Тренеру Луису Сола они оказались не нужны, и Рафаэль отправился в аренду в столичную «Америку». 27 июля в матче против «Сантос Лагуна» Луго дебютировал за команду из Мехико. 22 сентября в поединке против «Атланте» он забил свой первый гол за «Америку». В начале 2009 года Луго перешёл в «Атланте». 18 января в матче против «Толуки» он дебютировал за клуб из Канкуна, заменив во втором тайме Джанкарло Мальдонадо. 8 марта в поединке против своего бывшего клуба «Америки» Рафаэль забил свой первый гол за «Атланте».

Летом 2010 года Луго на правах аренды вернулся в «Монаркас Морелия». По итогам сезона он стал лучшим бомбардиром команды, забив 15 мячей в 39 матчах. Руководство персиков предложило ему однолетний контракт. Летом 2012 года Рафаэль перешёл в «Гвадалахару». 22 июля в матче против «Толуки» он дебютировал за новый клуб. В этом же поединке Луго забил свой первый гол за «Гвадалахару». В 2014 году контракт Рафаэля закончился и он стал свободным агентом.

Международная карьера 
В 2004 году в составе олимпийской сборной Мексики Рафаэль принял участие в Олимпийских играх в Афинах. На турнире он сыграл в матчах против Мали, Южной Кореи и Греции. В поединке против греков Маркес забил один из голов.

В 2005 году Луго попал в заявку на участие в Кубке Конфедераций. На турнире он сыграл в матчах против Германии. В том же году Рафаэль принял участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против сборных ЮАР, Ямайки и Колумбии.

В 2011 году Рафаэль был вызван в сборную Мексики для поездки на Кубок Америки в Аргентину. На турнире он принял участие в матчах против Перу, Чили и Уругвая.

В 2013 году Луго во второй раз принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против Канады, Тринидада и Тобаго, Мартиники и дважды Панамы.

Голы за сборную Мексики

Достижения 

Командные

 «Пачука»
  Североамериканская суперлига — 2007

 «Атланте»
  Лига чемпионов КОНКАКАФ — 2008/2009

 «Монаркас Морелия»
  Североамериканская суперлига — 2010

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика на TransferMarkt
 Статистика на MedioTiempo

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Атлетико Морелия»
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Чьяпас»
Игроки ФК «Текос»
Игроки ФК «Атланте»
Игроки ФК «Америка» Мехико